Инкум ():

 Инкум, Самуэль (род. 1989) — ганский футболист.
 Инкум, Соломон Келвин (род. 1992) — ганский футболист.